Adrian Erlandsson (1970) – batterista svedese
 Agostino Erlendsson (XII sec.) – vescovo cattolico e santo norvegese
 Daniel Erlandsson (1976) –  batterista svedese, appartenente alla band melodic death metal Arch Enemy
 Ingemar Erlandsson (1957-2022) – ex calciatore svedese
 Johny Erlandsson (1955) – ex calciatore svedese
 Tim Erlandsson (1996) – calciatore svedese